Богодухівська  волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Богодухівська волость — Золотоніського повіту Полтавської губернії;
 Богодухівська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.